Mara je lahko:
 Mara (osebno ime)
 priimek več znanih ljudi:
 Kamisese Mara, fidžijski zgodovinar in politik
 Kate Mara, ameriška igralka
 Rooney Mara, ameriška igralka

 Mara-do, otok v Južni Koreji
 Mara, reka v Italiji in Švici
 Mara, mejna reka v Keniji in Tanzaniji
 Mara, Sardinija, naselje v Italiji
 Mara, južnoameriški glodalec
 lokalno poimenovanje za rezervat Masai Mara